Загальноосвітня школа № 6  — навчальний заклад міста Добропілля.

Історія 
Збудована в селищі Академіка Жданова в 1968 р. Першим її директором був М. С. Лягушка . Він віддав багато своїх сил для впорядкування подвір'я школи, посадив парк.

В наступні роки школу очолювали:
 В. І. Козятенко (1978—1980)
 Ю. Ф. Бібля (1981—1985)
З 1985 року директором школи працює П. Ф. Лобко.

Відомі випускники 
 Світлана Боєва — призер світу з дзюдо.
 Надія Базюк — солістка Петербурзького театру опери і балету.
 Сергій Машталяр — підполковник російської армії.

Примітки

Джерела 
 Подолян В. В. Слово про Добропілля: роки, події, люди / В. В. Подолян. — Донецьк: Престиж-party, 2009. — 367

Освіта у Добропіллі
Культурно освітні центри Добропільського району